Jovem Pan FM Feira de Santana é uma emissora de rádio brasileira sediada em Feira de Santana, cidade do estado da Bahia. Opera no dial FM, na frequência 100.9 MHz, e é afiliada à Jovem Pan FM, e controlada pelo Grupo Lomes de Comunicação.

História 
Anteriormente conhecida como Antares FM, atualmente filiada a rede Jovem Pan 2 FM. No dia 1.º de agosto de 2008 durante o Pânico iniciou a transmissão em definitivo.

Ligações externas 
 
 
 

Jovem Pan FM Feira de Santana
Feira de Santana